Accident steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Accident (Arkansas), im Benton County (gemeindefreies Gebiet)
 Accident (Maryland), im Garrett County

Filme:
 Accident, englischer Titel von Polizeibericht Überfall, Regie: Ernö Metzner
 Accident – Zwischenfall in Oxford, britischer Film, Regie: Joseph Losey
 Accident, Originaltitel von Fahrerflucht (1976), rumänischer Film, Regie: Sergiu Nicolaescu
 Accident (Film, 1985), indischer Film, Regie: Shankar Nag
 Accident (Film, 2008), indischer Film, Regie: Ramesh Aravind
 Accident (Film, 2009), chinesischer Film, Regie: Cheang Pou-Soi

Romane:
 Accident (Roman, 1965), von Nicholas Mosley
 Accident (Roman, 1994), von Danielle Steel

Siehe auch: